Flaman a plusieurs significations.

 Eugène Flaman (1842-1935 ) est un ingénieur ferroviaire français.
 Eugène Flamand est un architecte français actif à Paris fin .
 Flaman est un indicateur-enregistreur de vitesse, utilisé sur les locomotives de la SNCF.
Homonymie de patronyme
Patronyme français